Mascara est un nom propre ou un nom commun qui peut désigner :
 Mascara, ville d'Algérie, dans la wilaya du même nom.
 Mascara, produit cosmétique.
 Mascara, film de Patrick Conrad sorti en 1987, avec Charlotte Rampling.
 Giuseppe Mascara, footballeur italien de l'équipe de Pescara.

Voir aussi